Индустријски индекс Дау Џоунс
 Транспортни индекс Дау Џоунс (en)
 -{Dow Jones Utility Average}- (en)
 -{Dow Jones Composite Average}- (en)